Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Hingham du 24 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1972
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en janvier 1972
Compétition de tennis au Massachusetts
Comté de Plymouth (Massachusetts)